«Том» () — російський футбольний клуб з міста Томськ. Виступає у ФНЛ. Заснований у 1957 році.

Колишні назви: «Буревісник» (1957), «Томич» (1958, 1961—1963), «Сибелектромотор» (1959—1960), «Торпедо» (1964—1967, 1974—1978, 1980), «Томліс» (1968—1973), «Манометр» (1979, 1981—1987).

Історія 
У 50-их роках XX століття томський «Буревісник» став чемпіоном Сибіру, зайняв п'яте місце в РРФСР і отримав на всеросійському фіналі приз найбільш технічної команди.

У 1957 році томський «Буревісник» був включений до класу «Б» чемпіонату СРСР і став одним з лідерів Далекосхідної зони, посівши третє місце. У 1959 році томська команда підтвердила свій рівень у матчах з командами вищого ешелону. У матчах на Кубок СРСР томичі перемогли київське «Динамо» 1:0 і мало не здолали московське «Торпедо», перемагаючи 1:0 протягом матчу, команда поступилася 1:2. Протягом тридцяти наступних років команда неодноразово змінювала назву, найбільш вдало вона виступала під назвою «Томліс» у другій групі класу «А».

У чемпіонатах СРСР команда виступала в класі «Б» (1957—1965), у другій групі класу «А» (1966—1970), у другій лізі (1971—1989), у другій нижчій лізі (10 зона) (1990—1991).

У Кубку СРСР найвищим досягненням став вихід до в 1/8 фіналу в розіграші 1959—1960 років.

Після утворення чемпіонатів Росії з футболу «Том» отримав місце у Першій лізі (Схід) і в 1992 році посів сьоме місце. Наступний сезон склався невдало, і команда вилетіла до Другої ліги. Провівши там 4 сезони, в 1997 році клуб виграв турнір і повернувся до першого дивізіону. Наступні сім сезонів команда провела у Першій лізі, з кожним роком покращуючи підсумковий результат, доки в 2004 році не посіла друге місце, яке дало право виступати у Прем'єр-Лізі.

У дебютному чемпіонаті в Прем'єр-Лізі «Том» посів десяте місце, наступного року команда покращила свою позицію, посівши восьме місце і набравши 41 очко.

У Кубку Росії найкращим результатом став вихід до півфіналу в розіграші 2007—2008 років.

Статистика виступів

Чемпіонати СРСР

Кубки СРСР

Чемпіонати Росії

Кубки Росії

Досягнення і рекорди 
 Найбільші перемоги: 9:1 («Динамо» Як, 1995), 8:0 («Сахалін», 1993; «Спартак» Нл, 1998).
 Найбільша поразка: 0:7 («Темп» Б, 1962).
 Найкращий бомбардир: Віктор Себелєв (1989—2004) — 83 м'ячі (287 ігор) у чемпіонатах і 3 (21) — в кубку.
 Найкращий бомбардир за сезон: Руслан Ахіджак — 18 м'ячів у 21 матчі (Друга Ліга, Сибір, 1994), Денис Кисельов — 18 м'ячів у 37 матчах (Перший дивізіон, 2004).

Поточний склад команди 
Згідно з офіційним сайтом клубу, станом на 28 червня 2013 року склад є наступним:

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт клубу
 Клуб любителів історії і статистики футболу
 Історія виступів команди на сайті КЛІСФ
 RSSSF.com

Футбольні клуби Росії
Футбольні клуби, засновані 1957
Томськ